JVM kan syfta på:

 JVM –  ett evenemang som arrangeras regelbundet med deltagare från hela Jorden, se Juniorvärldsmästerskap
 JVM – en programvara utvecklad av Sun Microsystems, se Java Virtual Machine